England signifie « Angleterre » en anglais. C'est aussi un patronyme.

Personnes 

 Anthony W. England (1942-), astronaute américain ;
 Audie England (1967-), actrice et photographe américaine ;
 Barry England (1932-2009), écrivain et dramaturge britannique ;
 Bethany England (1994-), footballeuse anglaise ;
 Christian England (1981-), pilote automobile anglais ;
 Dave England (1969-), acteur américain ;
 Edward England, (v.1685-1720), pirate du  ;
 Gordon R. England (1937-), homme politique américain ;
 Hannah England (1987-), athlète britannique spécialiste du 1500 mètres ;
 Lynndie England (1982-), militaire américaine ayant participé à l'abus de la prison d'Abu Ghraib ;
 Mike England, (1941-), footballeur international puis entraineur gallois ;
 Paul England (1929-2014), pilote automobile australien ;
 Paula England (1949-) sociologue et professeure américaine ;
 Peter England (1993-), catcheur anglais ;
 Richard England (1793-1883), général britannique ;
 Richard England (1981-), coureur cycliste australien ;
 Rupert England (1878-1942) explorateur britannique ;
 Yan England (1981-), comédien québécois.

Culture 
 Maiden England, album du groupe de hard rock Iron Maiden.

Toponyme 
 England, une ville de l’Arkansas, aux États-Unis.
 Le pic England, un sommet de la chaîne Transantarctique.

Voir aussi